Pristinictis (Пристиниктис — „примитивна ласица”) је изумрли род плацентални сисара, из изумрле потпородице Didymictinae унутар изумрле породице Viverravidae, који је у периоду средњег палеоцена настањивао подручје Сјевернe Америкe.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Pristinictis.

Временска распрострањенст рода Pristinictis унутар породице Viverravidae

Види још 
 Класификација сисара
 Viverravinae

Референце 

Viverravidae
Изумрли сисари Северне Америке